Ел Савајо има више значења:

 Ел Савајо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Савајо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику